Papola peluda puede referirse a:

 el nombre común de la planta Papaver hybridum; o
 el nombre común de la planta Papaver argemone.